American Music Awards
 Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (ang. American Medical Association)
 przeciwciało antymitochondrialne (ang. antimitochondrial antibody)
 AMA – polski motoszybowiec z okresu międzywojennego.